

Cinéma 

 Dreaming, film britannique de John Baxter sorti en 1945.

Musique

Groupe 

 , groupe de rock celtique ;
 , groupe de rock américain.

Album 

 , album de Joe Satriani sorti le  ;

 , album de Kate Bush sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de Grace Kelly sorti le .

Chanson 

 , chanson de Kate Bush présente sur l'album  sorti le  ;

 , single d' sorti en  ;
 , chanson de Blondie présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Frankie Bridge et Calvin Goldspink  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de M People présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Orchestral Manoeuvres in the Dark présente sur l'album The Best of OMD sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;

 , chanson d'Eddie Friel représentant l'Irlande à l'Eurovision 1995 ;
 , chanson de Loleatta Holloway présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Status Quo présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Vanessa Lynn Williams présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Weezer présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Young Jeezy présente sur l'album The Inspiration sorti le .

Voir aussi